Hiria Ottino est le fils de Paul Ottino (1930-2001), anthropologue français, et de Marimari Kellum (1937-2019), archéologue polynésienne d’origine américaine. Né à Tahiti le , il vécut son enfance « dans un monde à la fois scientifique et affectif » à Madagascar puis à l’île de la Réunion jusqu'en 1987.

Biographie 

Hiria Ottino a suivi un double cursus universitaire de médecine chinoise et d’anthropologie en Chine et en France. Il œuvra auprès du Programme Alimentaire Mondial de l'Organisation des Nations unies ONU avant d'être nommé Représentant de la Polynésie française à Pékin, puis Conseiller chargé des relations internationales à la présidence de la Polynésie française. 
Entre deux changements de gouvernement, il a travaillé pour la version française en ligne du « Quotidien du Peuple ». Il est auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la médecine chinoise et la pensée taoïste (voir Publications). 

En 1987, il quitte l'île de la Réunion et part pour la Chine et y restera jusqu’en 1997. Dix années où il suivra un premier cursus universitaire de langue et de civilisation chinoise (Pékin, Tianjin), puis de médecine traditionnelle chinoise (Canton, Kunming). « La médecine traditionnelle chinoise présentait à mes yeux l’avantage de réunir à la pensée philosophique l’efficacité concrète de techniques pratiques développées de façon pragmatique » (avant-propos, le livre de la simplicité ».

Fin 1993, à l’Institut de médecine chinoise du Yunnan, il rencontre le Professeur Yang Zuhui, chercheur au même Institut, qui se consacrait à l'étude du yijing et du fengshui. La rencontre aboutira à la rédaction de deux ouvrages : « le livre de la simplicité (yijing) » et « la vérité des apparences (fengshui) ».

En 2000, il publie l’ouvrage de référence pour la médecine chinoise : « Dictionnaire de médecine chinoise ». 

De 2001 à 2003, il est engagé au Programme Alimentaire Mondial des Nations unies, dans la division de stratégie et de politique (Unité de Soutien à l'Alimentation Scolaire), comme appui aux bureaux des organisations des Nations unies de 68 pays. Le poste lui permet de voyager de l’Afghanistan au Népal.

En 2003, il est nommé Représentant de la Polynésie française à Pékin-Chine par l'homme fort du Pays, Gaston Flosse, pour être démis à la suite du renversement de ce dernier par une alliance indépendantiste dirigée par Oscar Temaru, il revient en 2005 sous la courte présidence de Gaston Flosse, démis encore au second mandat de Oscar Temaru, repris en 2007 en tant que Conseiller chargé des relations internationales auprès du Président autonomiste de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, démis lors de sa chute, puis repris quelques mois plus tard sous la troisième présidence de  Oscar Temaru. Les différents changements politiques survenus en Polynésie française entre 2004 et 2008 lui firent perdre et retrouver son emploi politique, de par ses liens affichés pour la personne de Gaston Flosse.

Entre 2007 et 2008 il quitta pour un temps Tahiti pour s’attacher à la version française en ligne du Quotidien du Peuple. Durant cette période, il traduisit également du chinois au français les sept ouvrages d’acupuncture de référence du ministère de la Santé de la République populaire de Chine (Planches & Manuels d’Acupuncture).

Durant cette dernière période à l'étranger, il eut « tout le temps de méditer sur les vicissitudes des situations qui vous atteignent dans l’existence » et rédigea son « stratégie du pouvoir », petit livre corrosif où il enseigne « lorsque la maison de ton voisin brûle, d’apporter de l’eau à la sienne ». 

En 2010, avec le soutien du Président de l'Assemblée de Polynésie française, il construit O Tahiti Nui Freedom, une pirogue polynésienne à balancier et à voile, et retrace en sens inverse de la migration, en 123 jours, le chemin du peuplement des premiers polynésiens : Tahiti, Cook, Tonga, Fiji, Salomon, Papua Nouvelle-Guinée, Palau, Philippines et la Chine, où ils sont accueillis dans les meilleures conditions. 

En 2014, lors du   de la diplomatie publique de la République populaire de Chine, il est une des neuf personnes à être citées par l' APCAE comme "Ami de la Chine".

Conseiller chargé des relations internationales auprès du Président Édouard Fritch jusqu'à sa démission en 2015 pour une raison de santé. Il rejoint le gouvernement en 2017.

En 2016, il est cofondateur et est élu Président du Pacific China Friendship Association qui regroupe aujourd'hui l'Australie, Iles Cook, Etat Fédérés de Micronésie, Fiji, Polynésie française, Nouvelle Zélande/Maori, Tonga, Vanuatu, Nouvelle Calédonie, Iles Salomon, Niue, Palau, Samoa, Samoa Américaine, Wallis & Futuna.

En 2019, il est cofondateur du Council on Pacific Affairs, un think tank sur la place de l'Océanie dans le monde. Il a été invité dans divers forum et séminaire chinois, de Boaoau défilé du 70ème Anniversaire de la RPC.

Publications 
CHINE
The Handbook of the Belt and Road – 2020, coeditor, Chinese Academy of Social Sciences Publishing House, Beijing, 2021
Compendium politique et administratif de la République populaire de Chine : Édition Quotidien du Peuple, Beijing, 2007 (1200 p.)
 Compendium des Sociétés chinoises cotées en Bourse : Edition Quotidien du Peuple, Beijing, 2007 (1200 p.)
TAOISME
La Vérité des Apparences : dans la Chine ancienne, la compréhension et l'évaluation de l'environnement (en collaboration avec Pr. Z.H. Yang), Éditions Trédaniel, Paris, 2001 (648 p.)
Le Livre de la Simplicité : dans la Chine ancienne, les théories de probabilités (en collaboration avec Pr. Z.H. Yang), Éditions Trédaniel, Paris, 1998 (384 p.)
ESSAI

 Stratégie du Pouvoir : des conseils pour accéder à des positions de responsabilité, et quelques réflexions sur la stratégie du pouvoir en général, Édition l’Harmattan, Paris, 2008 (85 p.)

MEDECINE

Dictionnaire critique de l’habitat et du logement : articles dans le dictionnaire collectif, Éditions Armand Colin, Paris, 2003 (451 p.)
 Le Guide Psycho, Articles in the collective guide, Editions Larousse, Paris, 2014

 Dictionnaire du Bien-être : articles dans le dictionnaire collectif, Éditions Larousse/Bordas, Paris, 2002 (263 p.)
 Dictionnaire de médecine chinoise : concepts de la médecine chinoise, Éditions Larousse, Paris, 2001 (338 p.)

MEDECINE TRADUCTION
Planches & Manuel d’Acupuncture, Version française de 7 séries de Planches et d’un Manuel d’Acupuncture (ouvrage de référence), Edition de la Santé du Peuple, Beijing, 2006
Planches & Manuel des zones réflexologique des pieds, Version française de 4 séries de Planches et d’un Manuel des zones réflexologique des pieds (ouvrage de référence), Edition de la Santé du Peuple, Beijing, 2006
Planches & Manuel des zones réflexologique des mains, Version française de 6 séries de Planches et d’un Manuel des zones réflexologique des mains (ouvrage de référence), Edition de la Santé du Peuple, Beijing, 2006
Planches & Manuel des zones réflexologique des oreilles, Version française de 6 séries de Planches et d’un Manuel des zones réflexologique des oreilles (ouvrage de référence), Edition de la Santé du Peuple, Beijing, 2006
Planches & Manuel de cranio-acupuncture, Version française de 6 séries de Planches et d’un Manuel de la cranio-acupuncture (ouvrage de référence), Edition de la Santé du Peuple, Beijing, 2006

Liens externes 
 

Archéologue français
Naissance en septembre 1970
Naissance à Tahiti